

Бі — селище, штат Небраска
 Бі — переписна місцевість, штат Оклахома